Neofaculta är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Lancelot A. Gozmany 1955. Neofaculta ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Neofaculta